Зино́вий Изра́илевич Ше́ршер (, псевдоним Зиновий Туманов; р. , Биробиджан, Еврейская АО, СССР) — советский и американский певец, композитор, художник, продюсер.

Образование 
 Средняя школа № 25 города Курска.
 Детская музыкальная школа по классу скрипки города Курска
 Детская художественная школа города Курска
 Художественно-графический факультет Курского государственного педагогического института (окончил в 1970)
 Музыкальное училище (1970—1974; в 1971 году перевёлся на заочное отделение)
 Институт изобразительного искусства, Нью-Йорк (1981—1982)

Биография 
Родился в Биробиджане в еврейской семье, вырос в Курске, куда его семья переехала в 1952 году. С детства занимался одновременно изобразительным искусством и музыкой. Играл в школьном ансамбле.

Студентом Курского государственного педагогического института в 1969 году занял первое место на курском Фестивале политической эстрадной песни; диплом вручали Александра Пахмутова и Николай Добронравов.

В 1971 году был приглашён в вокально-инструментальный ансамбль «Россияне», перешёл в музыкальном училище на заочное отделение и переехал в Москву. С 1972 года руководил вокальной группой «Россиян». Позже руководил вокальным ансамблем «Факел», исполнявшим песни советских композиторов.

После 1976 года по приглашению Полада Бюль-Бюль Оглы перешёл в Эстрадный ансамбль Азербайджанской ССР, где работал вместе с Ларисой Долиной.

Карьера Шершера совпала по времени с усилением в СССР государственного антисемитизма.

По совету Полада Бюль-Бюль Оглы был вынужден взять сценический псевдоним Туманов — по собственной популярной песне «Туман-туманище», однако, псевдоним почти ничего не изменил.

В 1979 году после распада группы Стаса Намина несколько бывших участников объединились в группу «Алые цветы», руководителем которой стал Шершер. В связи с отменой в это время двойных ставок оплаты за мультиинструментализм числился в той же группе осветителем.

В 1980 году эмигрировал из СССР в США.

Два года занимался низкоквалифицированной работой. В 1982—1987 гг. пел в ночном клубе «Метрополь» в Нью-Йорке. В 1986 году выпустил первый сольный альбом на собственные тексты и тексты Т. Лебединской с заглавной песней «Кони», посвящённой Владимиру Высоцкому. Получив в 1987 году приглашение работать в новом ресторане, переехал с семьёй в Лос-Анджелес.

Автор настенной росписи площадью 200 м² «У нас есть будущее» в Лос-Анджелесе (1991) и восьми витражей для синагоги «Хабад» в Голливуде (1991).

Занимается активной концертной деятельностью, главным образом в США. Практикует концерты, совмещённые с выставками собственных станковых работ. Провёл более 20 персональных выставок в различных городах мира.

Совместный с Шелли Коэном альбом 2004 года Color the World with Music (обработки Коэна популярных произведений американских композиторов и новые песни Шершера) был выдвинут на премию «Грэмми».

Семья 
 Дед — Самуил Хаим Шершер (1892—1968), водитель грузовика. Женился на Голде Скляр в 1909 году.
 Бабушка — Голда Шершер (урождённая Скляр, 1888—1959).
 Родители:
 Отец — Израиль Шершер (1917—1990), музыкант (трубач). Один из семи детей Самуила Хаима Шершера и Голды Шершер.
 Мать — Адель (Ида) Шершер.
 Сестра — Мария Израилевна Шершер (р. 1954).
 Жена — Ирина Шершер ().
 Дети:
 Роман Шершер (, р. 1977).
 Лоуренс Шершер (, р. 1980).

Участие в творческих организациях 
 Член академии музыки «Грэмми»
 Член Американского общества композиторов, авторов и издателей (, ASCAP)

Интересные факты 
 Галерея Wine Art выпустила факсимильные бутылки коллекционных вин Испании и Франции Zinovy Shersher с изображениями картин Зиновия Шершера на этикетках.

Дискография (певец, композитор, автор текстов) 
 1986 — Сны (на собственные тексты и тексты Т. Лебединской)
 1995 — Струна (на тексты С. Фейгинова)
 1997 — Порванная струна (на собственные тексты)
 2001 — Merry Cristmas (пять собственных песен и инструментальных произведений и исполнение пяти знаменитых американских рождественских песен)
 2004 — Color the World with Music (совместно с Шелли Коэном; сопродюсер)
 2004 — Портрет
 2006 — Зиновий Шершер. Полная коллекция в MP3 (серия «Русскиe звёзды Америки»)

Фильмография (музыка) 
 1990 — Охота за «Красным октябрём»

Выставки (станковая живопись)

Персональные выставки 
 2010 — США, Калифорния, Van Nuys, Harmony Gallery
 2010 — США, Нью-Йорк, Julia’s Boutique
 2009 — США, Калифорния, Woodland Hills, Petit Louvre Gallery
 2008 — Россия, Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
 2006 — США, Голливуд, Hollywood Entertainment Museum
 2004 — США, Лос-Анджелес, Pacific Design Center
 2003 — США, Лас-Вегас, Wine Art Gallery
 2001 — Канада, Ванкувер, Massey Theatre and Gallery
 2001 — США, Сиэтл, Bellevue, Meydenbauer Theatre and Gallery
 2001 — Best Western Hotel, Cannon Beach, OR
 2001 — Stormy Weather Arts Festival, Featured Artist
 2001 — CANNON BEACH Fine Art Gallery, Cannon Beach, OR
 2000 — ART 21, Las Vegas, NV
 2000 — CASE MUSEUM, Jersey City , NJ
 2000 — США, Нью-Йорк, Art Expo New York
 1999 — WENTWORTH GALLERY — Washington DC,
 1999 — New Jersey, NJ, Long Island, NY.
 1999 — США, Калифорния, Голливуд, Hollywood Entertainment Museum
 1999 — США, Нью-Йорк, Art Expo New York
 1998 — Россия, Москва, Центральный дом художника
 1998 — США, Иллинойс, Чикаго, JCC Foundation
 1998 — Россия, Москва, Asti Gallery
 1998 — Россия, Москва, Международный арт-салон
 1997 — Россия, Москва, Asti Gallery
 1997 — США, Калифорния, Лос-Анджелес, Star Theater
 1995 — США, Калифорния, Беверли-Хиллз, E’Toile Gallery
 1995 — США, Калифорния, Беверли-Хиллз, Art for the 90-th
 1993 — BIRCH GALLERY, «Sound of colors», WJCC,
 1993 — США, Калифорния, Санта-Барбара, Private Show
 1992 — США, Калифорния, Лос-Анджелес, Art Expo California
 1992 — США, Калифорния, Беверли-Хиллз, FUNDRAISER
 1992 — США, Калифорния, Лос-Анджелес, Security Pacific Bank
 1992 — США, Калифорния, North Hollywood, Bank of America
 1991 — США, Калифорния, Беверли-Хиллз, Window Gallery
 1990 — США, Нью-Йорк, Art Expo New York
 1990 — США, Нью-Йорк, Soho NY and South Hampton, Mussavi Gallery
 1988—1991 — США, Калифорния, Беверли-Хиллз, Sherberg Gallery
 1982—1985 — США, Нью-Йорк, Бруклин, Regal Art Gallery
 1980 — США, Нью-Йорк, Бруклин, American-Israeli Friendship Club

Комментарии

Примечания

Библиография 
 Клебанова Марина. Мэтр советского шансона Зиновий Шершер, член академии «Грэмми» о 51-й церемонии топ-премии // Starlife. — 28 марта 2009 года.
 Тарасов Владислав. Зиновий Шершер. Москва — Лос-Анджелес — Москва // Московский комсомолец. — 17 мая 1998 года.
 Шершер, Зиновий Израилевич // Малая курская энциклопедия / Сост. Ш. Р. Гойзман.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Зиновий Шершер в Артхиве
 Зиновий Шершер в Энциклопедии шансона
 Репортаж о Зиновии Шершере на телеканале «Культура»
 Наш человек в Голливуде — Зиновий Шершер рассказывает о себе и своем пути — Специальное радио / ноябрь 2017

Авторы-исполнители СССР
Авторы-исполнители США
Выпускники Курского государственного университета
Русские эмигранты третьей волны в США
Иммигрировавшие в США из СССР
Члены Американского общества композиторов, авторов и издателей